Нижче надано список польських шляхетських гербів у алфавітному порядку. Альтернативні назви наведені в дужках.

А 
 Абгарович )
 Абданк ()
 Абрахимович ()
 Абстаген ()
 Агриппа () 
 Адеркас () 
 Аксак () 
 Алабанда () 
 Алхімович ()  
 Амадей ()
 Антонєвич ()
 Ахмат ()
 Ахметович ()
 Ахінґер ()

Б 
 Балабан ()
 Баженський (герб) ()
 Беліна ()
 Берштен І ()
 Беч ()
 Бече ()
 Біберштейн ()
 Бланкенштайн()
 Бляха ()
 Богорія ()
 Бодула ()
 Божаволя ()
 Божездарж ()
 Бойча ()
 Бокей ()
 Болоз ()
 Бонарова, або Гібрида ()
 Бонча ()
 Братчиць, Окша ()
 Брог або Лещиць ()
 Бродзиць ()
 Брониць ()
 Брохвич ()
 Будзич. Див. Папарона.
 Болти () Пор. Єліта.
 Бялиня ()

В 

 Вага, див. Поцей.
 Вадвич ()
 Вальдорф, див. Набрам.
 Варня ()
 Венява, або Перштен ()
 Вержбна ()
 Вірушова ()
 Вирб, див. Радван.
 Войня, див. Новина (герб).
 Вонж, Вонжик ()
 Вукри, Укри, ()

Г 
 Габданк, див. Абданк.
 Гейштор ()
 Геральт, див. Осморог,
 Гербурт ()
 Гібрида, див. Бонарова.
 Гінвил, див. Корвин.
 Гіпокентавр, Кітоврас, Довшпрунг ()
 Глаубич ()
 Глинські ()
 Глова-Баволя ()
 Годземба ()
 Ґоздава, Ґоздовита () Пор. Кердея и Вержбна.
 Голобок ()
 Головинський, або Костровець ()
 Горчинський, див. Сас.
 Гошинський, див. Єліта.
 Граблі ()
 Гржимала ()
 Гриф, Свобода ()
 Гульч ()
 Гурко ()
 Гучи, див. Порай.

Д 
 Дашкевич, див. Сас.
 Дембич, див. Єліта.
 Дембно ()
 Деніс ()
 Деспот.
 Дзялоша ()
 Довшпрунг, див. Гіппокентавр.
 Долива ()
 Доленга ()
 Домброва, Муржа ()
 Домб ()
 Домбровський ()
 Доровських
 Држевиця ()
 Дрогомир ()
 Дрогослав ()
 Дружина ()
 Друцьк ()
 Дрия, Мутина ()
 Дулич ()
 Дунин, див. Лабендзь.

Е 
 Єзєржа ()
 Єліта, або Козляроги ()
 Єловицький, див. Головинський.

Ж 
 Жижемські ()
 Житинян, див. Порай.

З 
 Забава ()
 Заглоба, або Загроба ()
 Задора, або Пломенчик ()
 Заремба ()
 Здзитовецький, див. Наленч.
 Земби або Три-Земби ()
 Зенович, або Деспот ()
 Златоголеньчик, див. Новина (герб).

И 
 Иваницький, див. Пелня.
 Ільговський ()
 Ісаєвичи  ()

К 
 Кантакузен ()
 Кара, див. Пржияцель.
 Карп ()
 Каліш (польськ. Kalish)
 Кердея ()
 Кетлич ()
 Кисіль ()
 Клямри ()
 Кмита ()
 Князь, див. Курч.
 Ковня ()
 Козека, Кржижлук ()
 Козел-Поклевські ()
 Козлероги, див. Єліта.
 Колодин ()
 Першхала, Рох, Колюмна ()
 Колонтай ()
 Коньчиц ()
 Копашина ()
 Кораб ()
 Корвін ()
 Коржбок ()
 Корибут ()
 Корніц, Благослав-Господи ()
 Корсак ()
 Корчак ()
 Коризна ()
 Кос ()
 Косак, див. Корвин.
 Костровець, див. Головинський.
 Костеша, Стржегоня ()
 Коси ()
 Кіт морський ()
 Котвич ()
 Кривда ()
 Кржичевський, див. Корвин.
 Кроє ()
 Крок ()
 Кроква ()
 Кроковський ()
 Крошинський ()
 Круневич ()
 Круцини ()
 Крижпин ()
 Кур ()
 Курч або Князь ()
 Кушаба або Папржиця ()

Л 
 Лабендзь або Дунін ()
 Лада ()
 Лариса ()
 Леварт ()
 Леліва ()
 Лещиць, див. Брог.
 Лзава ()
 Лимонт ()
 Ліс, Мзура
 Лодзя ()
 Лопот ()
 Лук ()
 Любева, див. Тржаска.
 Любич ()
 Ляцький ()

М 
 Машковський ()
 Месяц-Затайоний ()
 Микулинський ()
 Могили (, не плутати з Могила (герб)!)
 Мондростки ()
 Мора ()
 Мсцишевський, див. Сас.
 Мурделіо ()
 Муржа, див. Домброва.

Н 
 Набрам, Вальдорф ()
 Наленч ()
 Настенп, див. Рудниця.
 Невлин()
 Незгода ()
 Нєсобя ()
 Нечуя, або Остржев ()
 Новина, Войня, Златоголеньчик ()
 Новицький або Осеки ()
 Новосель ()

О 
 Оброна, див. Приятель
 Овада ()
 Огинський ()
 Огоньчик, Повала ()
 Одровонж ()
 Одинець ()
 Окунь, див. Донброва.
 Окша ()
 Олива ()
 Ольшевський ()
 Орда ()
 Орля, див. Шашор.
 Осеки, див. Новицький.
 Осморог, Геральт ()
 Осорія, Старжа, Посвист ()
 Остоя ()
 Остржев, див. Нечуя.

П 
 Павенза ()
 Папарона, Будзич ()
 Папржица, див. Кушаба.
 Пелец ()
 Пеликан ()
 Пельжгрим, див. Правдзиц, Правда.
 Перштен, див. Венява.
 Першхала див. Колюмна
 Пилява
 Пломенчик, див. Задора.
 Пнейня ()
 Побуг, Пободзе ()
 Повала, див. Огоньчик.
 Погоня ()
 Позняк ()
 Покора ()
 Помян ()
 Порай, див. Ружа.
 Посвист, див. Осорія.
 Поцей, див. Вага ()
 Правдич, Правда ()
 Пржегоня ()
 Пржерова ()
 Пржестржал ()
 Пржияцель, Аксак, Кара и Оброна ()
 Прозор ()
 Прус ()
 Пухала ()
 Пелія, див. Корибут.

Р 
 Равич, Рава
 Радван, Вирб ()
 Радзиц ()
 Рамульт ()
 Ратульт ()
 Ровня ()
 Рогаля ().
 Розинець, Разинець ()
 Роля ()
 Рох, див. Колонна.
 Рубіж ()
 Рудниця, Настенп ()
 Ружа, Порай ()

С 
 Саламандра () — див. Саламандра (алхимия)
 Самсон, або Ватта ()
 Сас ()
 Свенчиць ()
 Свинка ()
 Серговський (польськ. Sergowski)
 Слєповрон ()
 Слизень ()
 Сокола ()
 Солима, Сулима ()
 Солтан, див. Сирокомля.
 Солтик ()
 Старжа — див. Осорія
 Стариконь ()
 Столобот, див. Домброва.
 Стремено ()
 Шренява ()
 Сухекомнати ()
 Сушинський ()
 Сирокомля ().

Т 
 Тарнава ()
 Тачала ()
 Топор ()
 Трах ()
 Тржаска, Бяла, Любєва
 Трживдар ()
 Труби (, [Тромби])
 Топач ()
 Темпа Подкова ()

У 
 Укри, див. Вукри.

Х 
 Хабеэдиле (польськ. Chabeedile)
 Халець, див. Габданк.
 Ходзимирський, див. Грабе.
 Холева ()
 Хомонто ()

Ц 
 Ціолек ()

Ч 
 Чарлинський, див. Корвин.
 Чудовський, див. Сас і Лелива.

Ш 
 Шалава ()
 Шашор, або Орля ()
 Шеліга ()
 Шептицький ()

Ю 
 Юноша ()
 Юньчик ()

Я 
 Янина ()
 Ярослав ()
 Ясенецький
 Ясеньчик ()
 Ястшембець, Болещиць, Болести, Кудбржин, Канева, Лазанки ()
 Яцина ()

Див. також 

 Шляхетські герби (галерея)
 Гербовник
 Дворянська Родовідна Книга

Джерела 
 Alfred Znamierowski "Insygnia, symbole i herby polskie", Warszawa 2003 
 Sławomir Górzyński, Jerzy Kochanowski "Herby szlachty polskiej", Warszawa 1990 
 Польські герби  
 Герби Пінщини та Білорусі 
  
  
 Stupnicki Hipolit. Herbarz Polski, Tom 1.  Lwów, 1855. (tt. 1 — 3.)

У Лакієра джерела про польське шляхетство 
 Johannis Dlugossi seu Longini Canonici quondam Cracoviensis historiae Polonicae libri XII. Lipsiae, 1711. (на стор. 17 вступу вказані давні твори з польської генеалогії та геральдики).
 Wiadomosc’ о rekomismach historyi Dlugosza, jego banderia Prutenorum et insignia seu cleinoda Regni Polonici, wydal Josef Muczkowski. Krakow, 1851.
 Paprockiego. a) Panosza, to jest herby znakomitych familij Woiewodstw us kiego i podolskiego, z zalaczeniem wierszy na kazdy herb. Krakow, 1575. b) Gniazdo cnoty, zkad herby rycerstwa slawnego Krolewstwa Polskiego. Krakow, 1578. c) Herby rycerstwa Polskiego na piecioro ksiag rozdzielone. Krakow, 1584.
 Bielskiego. Kronika Polska. (B 6 т.) Krakowie, 1597. (на полях позначені герби з іменами осіб, котрі їх вживали).
 Okolsky S. Orbis Polonis. Krakow, 1641. (у 3 т. геральдичний опис латинською мовою).
 Potocki W. Poczet herbow, czyli wiersze i epigrammala na herby znako-mitszych familij polskich i litewskich, porzadkiem alfabetycznym herbow z figurami. 1696.
 Nieseckiego, Kaspra, Korona Polska. 1728—1743 r.: Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego, wydany przez lana Nep. Bobrowiczaw. Lipskie. 1839—1846. (у 10 т.). 
 Heraldyka, to jest osada klewnotow rycerskich. Jos. Alex. Xcia Jablonowskiego, we Lwowie, 1742. 
 Kuropatnickiego. Wiadomosc о kleynocie szlacheckim oraz herbach domow szlacheckich w Koronie Polskiej. Warszawa, 1789. 
 Wieladka. Heraldyka, czyli opisanie herbo’w oraz familij rodowitej szlachty polskiey. 1794. 
 Malachowskiego. Zbor nazwisk szlachty z opisem herbow. 1805. 
 «Гербовник дворянских родов Царства Польского, высочайше утвержденный». г. Варшава, 1853 г., Ч. 1-2.

Посилання 
 Зображення та опис деяких гербів 
 Галерея гербів 
 Список 
 Герби (список), що належать тільки одному прізвищу (роду) 
 Польские гербы  
 Официальный сайт интернационального дворянского клуба «SZLACHTA»  
 Московский Английский Клуб. ГЕРАЛЬДИЧЕСКАЯ КОЛЛЕГИЯ. Коллекция гербов — Польша  
 
 Польские родовые гербы в юридической системе родовой геральдики Российской Империи (из практики Департамента Герольдии Правительствующего Сената)  

Річ Посполита
Польська шляхта